Marcus Wallenberg kan syfta på:

Marcus Wallenberg (1744–1799), en lektor, logices et metaphysices och kyrkoherde i Slaka pastorat
Marcus Wallenberg (1774–1833), en biskop i Linköping
Marcus Wallenberg (1781–1822), en komminister i Landeryds pastorat
Marcus Wallenberg (1864–1943), en bank- och industriman
Marcus Wallenberg (1899–1982), en bank- och industriman
Marcus Wallenberg (född 1956), en bank- och finansman

Se även 
Marcus Wallenberg-hallen
Marcus Wallenbergpriset